Finnsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finnsjötjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Finnsjötjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn